282 км, 282-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 282 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 713331.
 282 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская	область). Код 223610.
 282 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066074.
 282 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика	Хакасия). Код 885650.
 282 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Волгоградская	область). Код 606712.